Monrovia – capitale della Liberia.
Distretto di Greater Monrovia – distretto della Liberia di cui fa parte la capitale

USA
Monrovia – città dell'Alabama.
Monrovia – città della California.
Monrovia – città del Maryland.
Monrovia – città dell'Indiana.